Baoshan kan bland annat syfta på följande orter i Kina:

Baoshan, Shanghai – ett stadsdistrikt i Shanghai
Baoshan, Shuangyashan – ett stadsdistrikt i Shuangyashan i Heilongjiang-provinsen
 Baoshan, Yunnan – en storstad i Yunnan-provinsen
 Baoshan (ort)
 Baoshan (socken i Kina, Chongqing)
 Baoshan (socken i Kina, Heilongjiang, lat 44,73, long 127,34)
 Baoshan (socken i Kina, Shandong)
 Baoshan (köpinghuvudort i Kina, Beijing Shi, lat 40,69, long 116,56)
 Baoshan (köpinghuvudort i Kina, Liaoning Sheng, lat 40,36, long 123,86)
 Baoshan (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 26,35, long 115,01)
 Baoshan (köpinghuvudort i Kina, Inner Mongolia Autonomous Region, lat 48,60, long 124,10)
 Baoshan (köpinghuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 46,53, long 126,91)

WP:Projekt Kina